

Patronyme 
Lechtchenko () est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Lev Lechtchenko (1942-), chanteur soviétique puis russe
 Piotr Lechtchenko (1898-1954), chansonnier russe
 Serhiy Lechtchenko (1980-), journaliste et homme politique ukrainien
 Viatcheslav Lechtchenko (1916-1978), major général d'aviation, héros de l'Union soviétique

Patronyme russe
Patronyme ukrainien